Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2017./18. je dvadeset i sedma sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti. Prvenstvo je četvrti put zaredom i 24. ukupno osvojila Podravka Vegeta iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi sudjeluje četrnaest klubova koji odigravaju dvokružnu ligu.

Sudionici 

 

 Bjelovar, Bjelovar
 Dugo Selo 55, Dugo Selo 
 Ivanić, Ivanić-Grad 
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb
 Petason Vranjic, Vranjic, Solin 
 Pitomača, Pitomača 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete - Agroproteinka, Sesvete, Zagreb 
 Split 2010, Split
 Trešnjevka, Zagreb
 Umag, Umag
 Zamet, Rijeka
 Zrinski, Čakovec

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Hrvatski rukometni savez
 hrs.hr, 1. HRL za žene 
 2. HRL 2017./18. 
 3. HRL 2017./18. 
 Hrvatski kup 2017./18.

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL za žene, pristupljeno 13. lipnja 2018. 
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL Ž - sezona 2017./18., pristupljeno 13. lipnja 2018. 
 hr-rukomet.hr, 1. HRL Ž - sezona 2017./18., pristupljeno 13. lipnja 2018. 
 sportilus.com, 1. hrvatska rukometna liga za žene 2017/2018 2017/18 (1. HRL žene), pristupljeno 13. lipnja 2018. 
 

2017-18
ž-1